Sutton Peak kan syfta på följande:
 Sutton Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis
 Sutton Peak, British Columbia, en bergstopp i Kanada